Jméno a příjmení Ladislav Mráz má více nositelů:

 Ladislav Mráz (fotbalista) (1909–1962) – český a československý fotbalista, člen reprezentace ČSR v r. 1934
 Ladislav Mráz (operní pěvec) (1923–1962) – český operní pěvec, basbarytonista
 Ladislav Mráz (politik) (1949–???) – slovenský a československý politik KSS z regionu Lučence, poslanec FS za normalizace